São Paulo - um dos estados do Brasil
Espécie - cuja abreviatura padrão é Sp.
Escolápios - ordem religiosa da Igreja Católica, referida pelas abreviaturas Sch. P. e S.P.

Desambiguações de siglas